Vällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vällsjön (Lerums socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (30,2 ha)
Vällsjön (Råda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn